Charles-François Panard (1689-1765), poète et dramaturge français.